A citopenia, é a redução do número de um determinado grupo de células sanguíneas, que pode compreender várias formas:

Anemia, baixo número de glóbulos vermelhos
Leucopenia, redução dos glóbulos brancos; também conhecido por neutropenia, porque os neutrófilos, que constituem pelo menos metade dos glóbulos brancos, estão quase sempre envolvidos na leucopenia.
Trombocitopenia, redução das plaquetas sanguíneas.
Granulocitopenia, redução do número de granulócitos.
Pancitopenia, redução dos glóbulos vermelhos, brancos e plaquetas.

Ver também
 Policitemia, aumento do numero de células, o oposto da anemia.

Doenças sanguíneas